(né en 1943), rameur est-allemand double champion olympique
 (né en 1951), footballeur est-allemand vainqueur de la coupe de RDA